Улица Засло́нова, улица Константи́на Засло́нова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о партизане, Герое Советского Союза Константине Сергеевиче Заслонове (1909—1942).

Белоруссия 
 Улица Заслонова — улица в Витебске.
 Улица Заслонова — улица в Минске.
 Улица Заслонова — улица в Клецке.
 Улица Заслонова — улица в Бобруйске.
 Улица Заслонова — улица в Мозыре.
 Улица Заслонова — улица в Сморгони.
 Улица Заслонова — улица в Щучине (Гродненская область).

Россия 
 Улица Константина Заслонова — улица в Белгороде.
 Улица Заслонова — улица в городе Воронеже.
 Улица Заслонова — улица в Донецке, Ростовская область.
 Улица Заслонова — улица в Ишимбае.
 Улица Заслонова — улица в Казани.
 Улица Константина Заслонова — улица в Калининграде.
 Улица Заслонова — улица в Моршанске.
 Улица Константина Заслонова — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Константина Заслонова — улица в Твери.
 Улица Константина Заслонова — улица в Тюмени.
 Улица Константина Заслонова — улица в Уфе.
 Улица Заслонова — исчезнувшая улица в Липецке.

Украина 
 Улица Константина Заслонова — улица в городе Запорожье.
 Улица Константина Заслонова — улица в Киеве.
 Улица Заслонова — улица в Сумах.
 Улица Заслонова — улица в Смеле
 Улица Константина Заслонова — улица в Александрии

Примечания